

Geograria 
 Burden – comune degli Stati Uniti d'America in Kansas
 Burden – comune del Lussemburgo

Medicina 
 Burden o carico di malattia

Musica 
 Burden – singolo degli Opeth del 2008
 Burden – singolo di Foy Vance del 2016

Persone 
 Alfie Burden – giocatore di snooker inglese
 Bob Burden – fumettista statunitense
 Chris Burden – artista statunitense
 Doug Burden – vogatore statunitense
 Jane Morris, nata Jane Burden – modella inglese
 Richard Burden – politico britannico
 Suzanne Burden – attrice britannica

Altro 
 Burden – film del 2018 diretto da Andrew Heckler
 Ti proteggerò (The Burden) – romanzo di Agatha Christie a nome Mary Westmacott del 1956